HPV steht für:
 Hamburger Pensionsverwaltung, Verwaltung von Firmenpensionskassen und Einrichtungen der betrieblichen Altersvorsorge
 Herbert Peitler Verkehrsbetriebe, Autobusunternehmen in Oberkärnten
 HP Velotechnik, deutscher Liegerad-Hersteller
 Human Powered Vehicle, siehe Muskelkraftbetriebenes Fahrzeug
 Human Powered Vehicles – Deutschland, Verein für muskelkraftbetriebene Fahrzeuge
 Humane Papillomviren, eine Gruppe von DNA-Viren
 Hypoxische pulmonale Vasokonstriktion, siehe Euler-Liljestrand-Mechanismus
 Princeville Airport (IATA-Code), Flugplatz von Hanalei (Hawaii), Kauai County, Hawaii

Siehe auch:
 HPV-Chemikalien (High Production Volume Chemicals)
 HPV-Impfstoff

Abkürzung